Cat eller CAT kan syfta på:

 CAT – ett atmosfäriskt fenomen då turbulens uppstår i luften utan någon föregående varning i form av till exempel molnbildning, av engelska: Clear-Air Turbulencese, se Klarluftsturbulens 
 CAT – aktiesymbol på NYSE för Caterpillar
 CAT-scan – tidigare namn på en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten, se Datortomografi
 CAT –  brasiliansk facklig centralorganisation, se Central Autônoma de Trabalhadores
 CAT – tidszon i centrala och södra Afrika, se Centralafrikansk tid
 cat – ett Unixverktyg och kommando

Geografi

Bahamas

 Cat Cays, öar, Bahamas,

Turkiet

 Çat, ort, Erzurum,

Personer
 Cat Deeley (1976–), brittisk programledare och skådespelare
 Cat Osterman (1983–), amerikansk softbollsspelare
 Cat Power (1972–), amerikansk musiker
 Cat Stevens (1948–), brittisk musiker
 Cat Whitehill (1982–), amerikansk fotbollsspelare
 Cat Zingano, (1982–), amerikansk MMA-utövare

Se även 
 Cats (olika betydelser)